Ritsch (Drochtersen) - dorp in Nedersaksen, Duitsland

 Andreas Ritsch - Zwitsers ijshockeyspeler en -trainer
 Felicitas Ritsch - Duits actrice
 Helmut Ritsch - Oostenrijks fysicus
 Konrad Ritsch - Duits politicus
 Michael Ritsch - Oostenrijks politicus
 Monika Ritsch-Marte - Oostenrijks fysicus
 Wilhelm Ritsch (verzetsstrijder) - Oostenrijks verzetsstrijder
 Wilhelm Ritsch (arts) - chirurg